IDP, IdP steht als Abkürzung für:

 Identity Provider, Anbieter von Single Sign-on-Diensten (Identitätshändler)
 Internally Displaced Person, siehe Interne Vertreibung
 Internetwork Datagram Protocol, ein Netzprotokoll
 Intrusion Detection & Prevention, Erkennen und Verhindern von unberechtigtem Eindringen in Computernetze, siehe Firewall #Intrusion-Detection- und Intrusion-Prevention-Systeme
 Institut für Diakonat und pastorale Dienste im Bistum Münster, Ausbildungsstätte für Ständige Diakone und Pastoralreferenten im Bistum Münster
 Islamic Democratic Party, islamische Partei auf den Malediven mit dem Ziel, eine Synthese zwischen dem Islam und der Demokratie herbeizuführen
 Inter-digit pause, in der Telefonie die Pause zwischen den gewählten Ziffern beim Impulswahlverfahren
 Intrinsisch ungeordnetes Protein, eine Proteingruppe

IDP